E79 può riferirsi a:

Codici 
E79, codice ECO di alcune varianti dellattacco dei quattro pedoni della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E79, da Miskolc a Salonicco